Клеомброт е името на няколко държавни мъже на Древна Спарта:

 Клеомброт – регент през 480 г. пр.н.е.
 Клеомброт I – спартански цар през 70-те години на IV в. пр.н.е.
 Клеомброт II – царувал през III в пр.н.е.